Col nome John Jacob Astor possiamo indicare:

 John Jacob Astor I, imprenditore statunitense di origine tedesca (1763-1848)
 John Jacob Astor III, imprenditore statunitense (1822-1890)
 John Jacob Astor IV, imprenditore statunitense (1864-1912)
 John Jacob Astor, tennista britannico (1886-1971)